Моисе́й Ааро́нович Кроль (псевдоним: Михаил Афанасьевич Кроль; 1862, Налибоки Ошмянского уезда Виленской губернии или 12 апреля 1862, Житомир — 31 декабря 1942, Ницца) — крупный исследователь статистики Сибири, этнограф и юрист. Масон. Активный участник политических движений: народоволец, затем эсер, член Учредительного собрания, после 1918 года — эмигрантский деятель. Известен многочисленными публикациями о Восточной Сибири, бурятах, политике Российской империи на Востоке.

Биография 
Моисей Кроль окончил юридический факультет Новороссийского университета.

Присоединился к народовольцам. В феврале 1887 был арестован по обвинению в государственном преступлении; в конце 1888 года выслан административным порядком в Новоселенгинск. В 1893 году переселился в Верхнеудинск, где работал в местном архиве. Во время пребывания в Забайкальской области изучал юридический и экономический быт бурят, написал ряд статей по этнографии, напечатанных в «Известиях Восточно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества» и в трудах троицкосавского и читинского отделений Общества. Состоял председателем иркутского «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта".

В 1895 году Кроль вернулся в Европейскую Россию. В 1897 году принял участие в экспедиции по исследованию землевладения и землепользования в Забайкальской области, проходившей под руководством А. Н. Куломзина, и составил 10-й выпуск изданных экспедицией «Материалов Комиссии Куломзина»: «Формы землепользования в Забайкальской области». Эта работа давала картину эволюции землепользования от форм самых первобытных к новейшим формам того времени и выясняла, с помощью статистического метода, тесную зависимость между формами землепользования и другими, выраженными в цифрах, хозяйственными элементами.

Из других статистических работ Кроля главные: «Роль железных дорог и водных путей сообщения в грузовом транспорте Волжского района» (СПб., 1902) и «Ремесленный труд среди евреев в Западной России» («Сборник материалов об экономическом положении евреев в России», т. I). Печатал статьи в «Восточном обозрении» (Иркутск), «Сибири» (СПБ), «Новом слове», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Северном курьере», «Мире божьем», «Жизни», «Научном обозрении», «Восходе», «Сыне Отечества» и других периодических изданиях.

В начале XX века присоединился к эсерам и стал активным участником еврейского национального движения.

В 1917 году — член Крестьянского союза, депутат Учредительного собрания.

20 июля 1918, при начале деятельности Сибирской областной Думы в Томске, допущен к её работе с правами члена как депутат Учредительного собрания. После прихода к власти Адмирала А. В. Колчака, из-за угрозы ареста покинул Сибирь.

С 1919 года жил в Харбине, работал адвокатом, участвовал в литературной жизни Харбина. Председатель Харбинского областного комитета Партии социалистов-революционеров. Один из организаторов Народного университета в Харбине, читал лекции по истории права.

В середине февраля 1925 через Шанхай выехал в Париж. Работал как адвокат и журналист, публиковался в парижских и пражских изданиях. Участвовал в деятельности Партии социалистов-революционеров, Комитета помощи еврейским беженцам-интеллигентам, Федерации еврейских обществ в Париже.

В 1927—1932 участвовал в собраниях журнала «Воля России», выступал на них с докладами.

В 1927—1930 участвовал в деятельности Общества ремесленного труда (ОРТа), в 1931 — товарищ председателя Бюро парижского комитета ОРТа.

С 1928 года — один из редакторов и ведущих сотрудников журнала «Цукунфт» (Нью-Йорк), сотрудничал с одноимённым американским издательством.

В 1929—1932 годах участвовал в собраниях «Дней», сотрудничал в «Вольной Сибири», «Еврейском мире».

С 1931 года читал лекции в Еврейском народном университете.

В феврале 1933 года вошёл в инициативную группу Кружка русско-еврейской интеллигенции, в 1937 преобразованного в Объединение. Один из основателей, в 1933—1938 годах — председатель, до кончины — член Объединения русско-еврейской интеллигенции, выступал в этом обществе с докладами.

В 1938 году выступал с докладом в Бессарабском землячестве.

С 1941 году, после оккупации фашистами Парижа, жил в Ницце. Хотел переехать в США, но по болезни не смог это сделать.

Похоронен на кладбище Баньё.

Библиография

Исследования

Публицистика

Мемуары 
 Годы ссылки. В гостях у святого ламы. Мемуары. Восточная коллекция, РГБ, Москва, 4\04.
 Страницы моей жизни. Мемуары. Том 1. Нью-Йорк, Изд. Союза русских евреев, 1944.

Литература 
 Жуковская Н. Л. М. А. Кроль и Бурятия \\ Altaica
 Калашников Н. С. Моисей Аронович Кроль (Некролог). ЗаС, 1943. № 12—13, стр. 31—35.
 Стрелков А. Легенды и были о великом ламе (послесловие к мемуарам М. Кроля); Жуковская Н. Бурятия и буряты в жизни Моисея Кроля (из архива Гуверовского ин-та войны, революции и мира) // Восточная коллекция, РГБ, Москва, 4\04.

Источники

Примечания 

Этнографы Российской империи
Статистики Российской империи
Выпускники Императорского Новороссийского университета
Эсеры
Сосланные в Новоселенгинск
Исследователи Бурятии
Члены КОМУЧа
Мемуаристы русского зарубежья
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные в Париже
Авторы Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона
Члены Сибирской областной думы